

Марселлус — місто, штат Нью-Йорк
 Марселлус — селище, штат Мічиган
 Марселлус — селище, штат Нью-Йорк